Gradient je obecně směr růstu. Používá se v následujících významech:

 V matematice:
 Směrnice přímky – číslo popisující závislost jedné veličiny na druhé
 Gradient (matematika) – diferenciální operátor
 Stoupání – pojem popisující sklon silnice
 Teplotní gradient – změna teploty vzduchu na 100 metrů výšky nad Zemí
 Gradient (paragliding) – výrobce paraglidových kluzáků

Externí odkazy